Yūzō ist der Vorname folgender Personen:

 Yūzō Kawashima (1918–1963), japanischer Filmregisseur
 Yūzō Koshiro (* 1967), japanischer Komponist für Videospielmusik
 Yūzō Kubota (* 1971), japanischer Badmintonspieler
 Yūzō Takada (* 1963), japanischer Manga-Zeichner
 Yūzō Tashiro (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Yūzō Toyama (* 1931), japanischer Komponist und Dirigent